Il singolare del Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Robin Haase era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Philipp Kohlschreiber per 62-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Philipp Kohlschreiber (finale)
 Florian Mayer (secondo turno)
 Robin Haase (campione)
 Albert Ramos (secondo turno)

  Martin Kližan (semifinale)
  Guillermo García López (primo turno)
  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Blaž Kavčič (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012
ATP World Tour 2012